La bataille d'Albert renvoie à trois affrontements de la Première Guerre mondiale :
 la bataille d'Albert (1914), à l'automne 1914 ;
 la bataille d'Albert (1916), à l'été 1916 ;
 la bataille d'Albert (1918), à l'été 1918.